Fundació Politècnica de Catalunya, fundació que té cura de la formació permanent a la Universitat Politècnica de Catalunya
 Fundació Pere Coromines, fundació que es fa càrrec de l'obra del lingüista Joan Coromines i Vigneaux
 Front Patriòtic pel Canvi, partit polític de Burkina Faso
 Fronte di u Populu Corsu, partit polític històric de Còrsega
 Fútbol Profesional Colombiano, nom oficial de la lliga colombiana de futbol
 Federació Portuguesa de Corfbol, màxima institució reguladora del corfbol a Portugal
 Feans Padel Club, club de pàdel de la ciutat de La Corunya (Galícia)
 Free Pascal Compiler, programari lliure compilador de llenguatge Pascal
 Fauna petita amb closca, fòssils de petites dimensions de les darreries de l'Ediacarià i principis del Cambrià
 Embarcació de patrulla ràpida (del seu nom en anglès Fast Patrol Craft), patruller litoral amb característiques de llanxa ràpida d'atac
 Quimosina produïda per fermentació (del seu nom en anglès Fermentation-Produced Chymosin), enzim del quall usat per fer formatge